Creil (Frankrijk), een plaats en gemeente in het Franse departement Oise
Creil (Nederland), een dorp in de Nederlandse Noordoostpolder
Creil (automerk)
Huis Creil, een Frans adelsgeslacht